Andromeda kan avse:

 Andromedagalaxen – en galax
 Andromeda (stjärnbild) –  en stjärnbild på norra stjärnhimlen
 Andromeda (mytologi) – en person i grekiska mytologin
 Andromeda (TV-serie) – en kanadensisk TV-serie 2000–2005
 Andromeda (musikgrupp) – en svensk musikgrupp
 Andromeda Tonks – en figur i Harry Potter-serien
 Andromeda – det vetenskapliga namnet på ett släkte ljungväxter, se roslingsläktet
 Andromeda studio  – en inspelningsstudio som drivs av Ralph Lundsten
 Andromeda Heights – ett musikalbum från 1997 av Prefab Sprout
 Andromeda (låt av Kent) - en låt av det svenska rockbandet Kent, låten finns med på deras album Då Som Nu För Alltid
 Kvarteret Andromeda - ett långsmalt kvarter i Gamla stan, Stockholm
 Andromeda 2 - en fastighet i kvarteret Andromeda 
 Mass Effect: Andromeda - ett datorspel

Se även
 Andromeda (fartyg) – flera svenska skepp
 Andromeda-klass – flera fartygsklasser